Naturschutzgebiet Peterbachquellgebiet steht für:

 Naturschutzgebiet Peterbachquellgebiet (Hürtgenwald), Kreis Düren
 Naturschutzgebiet Peterbachquellgebiet (Simmerath), Städteregion Aachen